El topónimo Weldon puede hacer referencia a:

 el pueblo de Weldon, en Saskatchewan (Canadá);
 varias localizaciones de Estados Unidos:
 el pueblo de Weldon, en Arkansas;
 Weldon, un lugar designado por el censo en California;
 el municipio de Weldon, en Carolina del Norte;
 el pueblo de Weldon, también en el estado anterior;
 la villa de Weldon, en Illinois;
 la ciudad de Weldon, en Iowa;
 el municipio de Weldon, en Michigan;
 dos localizaciones de Inglaterra:
 la aldea de Weldon, en Northumberland; o
 el pueblo y parroquia de Weldon, en Northamptonshire.